Spanish River – rzeka na Jamajce
 Spanish River – rzeka w Kanadzie, w prowincji Ontario